Sapadynzi (ukrainisch Западинці; russische Entsprechung Западинцы Sapadinzy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Sapadynzi (Krassyliw), Dorf im Rajon Krassyliw, Oblast Chmelnyzkyj, Ukraine
 Sapadynzi (Letytschiw), Dorf im Rajon Letytschiw, Oblast Chmelnyzkyj, Ukraine
 Sapadynzi (Lochwyzja), Dorf im Rajon Lochwyzja, Oblast Poltawa, Ukraine